Matelot (dans), een type dans
 Matelot (hoed), een type strohoed